Кузне́цкая епа́рхия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы и монастыри в восточной части Пензенской области (в границах Иссинского, Камешкирского, Кузнецкого, Лопатинского, Лунинского, Неверкинского, Никольского и Сосновоборского районов). Входит в состав Пензенской митрополии.

История 
Епархия образована 8 октября 1929 года. О том, что представляла собой территория управления Кузнецкого епископа в 1929 году — неизвестно. Однако существует документ от 1935 года, в котором говорится об учреждении достаточно обширной Кузнецкой епархии. В неё входили следующие районы Куйбышевского края: Барановский, Городищенский, Камешкирский, Кузнецкий, Литвиновский, Павловский, Старокулаткинский и Шемышейский.

19 октября 1932 годы постановлением Временного Патриаршего Священного Синода Инзенский, Барушевский, Верхне-Свияжский (Кузоватовский), Николаевский и Новоспасский были переданы в состав Кузнецкой епархии из Сызранского викариатства.

3 июля 1935 года епископ Кузнецкий Серафим (Юшков) был арестован. Назначенному на Кузнецкую кафедру Павлу (Чистякову) власти отказали в регистрации, после чего другие епископы уже не назначались, и в 1943 году во время переустройства епархий в соответствие с новым территориальным делением, епархия была официально упразднена.

26 июля 2012 года решением Священного Синода Русской православной церкви Кузнецкая епархия была возрождена, её территория была выделена из состава Пензенской епархии; при этом епархия была включена в состав новообразованной Пензенской митрополии.

Архиереи 
 Серафим (Юшков) (8 октября 1929 — 4 ноября 1935)
 Павел (Чистяков) (4 ноября 1935 — февраль 1936)
 Серафим (Домнин) (12 сентября 2012 — 18 мая 2014), с 25 декабря 2013 — , митрополит Пензенский
 Нестор (Люберанский) (18 мая 2014 — 9 июля 2019)
 Серафим (Домнин) (с 9 июля 2019) — , митрополит Пензенский

Благочиния 
Епархия разделена на 8 церковных округов:
 Иссинское благочиние
 Камешкирское благочиние
 Кузнецкое благочиние
 Лопатинское благочиние
 Лунинское благочиние
 Неверкинское благочиние
 Никольское благочиние
 Сосновоборское благочиние

Монастыри 
 Вьясский Владимирско-Богородицкий монастырь в селе Большой Вьяс (мужской) — в стадии подготовки к открытию
 Покровский Шиханский монастырь (женский)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт епархии
 http://преображение-исса.рф  Иссинское благочиние Кузнецкой и Никольской епархии
 Сайт «Кузнецк православный»
 Кузнецкая епархия на сайте Патриархия.Ru

Епархии Русской православной церкви
Организации, основанные в 2012 году
Пензенская митрополия
Появились в 2012 году в России
2012 год в Пензенской области
2012 год в религии